Дубна — многозначный топоним.

 Населённые пункты
 Дубна — город в Московской области.
 Дубна — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Дубна — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Дубна — село, центр Дубненской волости Даугавпилсского края Латвии.
 Дубна — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Дубна — село в Чеховском районе Московской области.
 Дубна — посёлок городского типа в Тульской области.
 Большая Дубна — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Малая Дубна — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Молдавия
 Дубна — село в Сорокском районе

 Реки
 Дубна — в Московской и Владимирской областях, приток Волги.
 Дубна — правый приток реки Даугава (Западная Двина) в Латгалии, Латвия.
 Дубна — в Калужской области.
 Дубна Большая — в Московской и Владимирской областях, приток Клязьмы.
 Дубна Малая — в Московской области, приток Большой Дубны.
 Дубна — в Смоленской области, приток реки Волости.
 Дубна — в Смоленской области, приток реки Вопи.
 Дубна — в Московской области, приток реки Издетели.

 Другое
 Дубна — железнодорожная станция Савёловского направления МЖД.
 Дубна 48К — советский домашний компьютер, клон ZX Spectrum 48.
 Танкеры типа «Дубна»
 Дубна — крупнейшая станция космической связи в России.
 Дубна — археологический памятник в Московской области.
 Дубна — международный университет в городе Дубна.

 См. также
 Дубно